NSF — аббревиатура:

 NSF () — Национальный санитарный фонд США.
 [en] — Национал-социалистический фронт (Швеция).
  — Национальный научный фонд (США).
 [en] — ранее Национальный фонд санитарии, группа стандартизации безопасности пищевых продуктов (США)
 NES Sound Format — звуковой формат.
 [en] — Национал-социалистическая женская организация (нацистская Германия).
 [en] — вымышленная террористическая организация из мира компьютерной игры Deus Ex.